MiG – rosyjskie (dawniej radzieckie) samoloty
 MIG – jedna z metod spawania
 MIG – polska grupa muzyczna
 MIG – Międzybankowa Informacja Gospodarcza operator systemu Dokumenty Zastrzeżone